Heyerdahl peut faire référence à :

Patronyme 
 Hans Heyerdahl (1857-1913), peintre norvégien ;
 Thor Heyerdahl (1914-2002), archéologue et anthropologue norvégien ;
Christopher Heyerdahl (1963-), acteur norvégo-canadien, neveu du précédent.

Astronomie 
 2473 Heyerdahl, astéroïde nommé ainsi en l'honneur de Thor Heyerdahl.

Homonymie de patronyme